Miejscowości w USA:
 Kensal – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
Gminy w USA:
 Kensal (ang. Kensal Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman